Вагнер, Клаус:

 Вагнер, Клаус (1910—2000) — немецкий математик, специалист по теории графов.
  (1922—2001) — немецкий спортсмен-конник, участник Олимпийских игр